Deux navires de la marine américaine (U.S. Navy) ont porté le nom USS Terry, en l'honneur de Edward A. Terry (1839–1882), un officier de la marine américaine pendant la guerre civile américaine :
  était un destroyer modifié de la classe Paulding lancé en 1909 et qui a servi pendant la Première Guerre mondiale. Il a servi dans la Garde côtière des États-Unis de 1924 à 1930. Il a été vendu en 1934 ;
  était un destroyer de la classe Fletcher lancé en 1942 et déclassé en 1947 après avoir servi pendant la Seconde Guerre mondiale.

Terry